Frank Costello (jugador de bàsquet)
 Frank Costello (1891–1973) criminal italoamericà.